Полуда — більмо
 Полуда — шар олова чи олов'яно-свинцевого сплаву, що його наносять на металеві вироби при лудінні.

Посилання